

Jeu 
 La Guerre des moutons est un jeu de Philippe des Pallières, publié par les éditions Asmodée.

Politique 
 La guerre des moutons était le nom donné par la presse française aux tensions entre la France et l'Andorre en 1953 avec une fermeture totale de la frontière, empêchant même la transhumance des moutons

Livres 
 La Guerre des moutons est un livre de Christophe Merlin, aux éditions Syros ;
 La Guerre des moutons est le tome 2 de la série Dément de Morris Gleitzman et Paul Jennings, édité aux éditions Gallimard jeunesse :
 La Guerre des moutons est la suite de Un mouton dans la baignoire. Dans ces deux ouvrages, Azouz Begag raconte son expérience au sein du gouvernement en tant que ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances, éditions Fayard.

Film 
 La Guerre des moutons est un téléfilm de 1996 réalisé par Rémy Burkel avec Luc Thuillier, Rufus, et Philippe Clay.

Homonymie de titre